La vie sait est le sixième album de Priscilla Betti. L'album sort en France le , dix ans après son précédent album Casse comme du verre. Le premier single Changer le monde ( du Top Single France) est présenté dans une lyrics vidéo sur YouTube le . Le deuxième single La vie sait ( du Top Single France) est accompagné d'un clip chorégraphié et tourné au Maroc à partir du . L'album contient 10 titres originaux écrits et composés par différents artistes, comme Slimane (Changer le monde, La vie sait, Le Cœur au sud) ou Alma (Je rêve encore). Il contient aussi deux titres bonus : une reprise acoustique du single Regarde-moi (teste-moi, déteste-moi) et le single What a Feeling extrait de la comédie musicale Flashdance. Il s'agit du premier album de la chanteuse niçoise publié par la nouvelle maison de disques Capitol Music France, filiale du groupe Universal.

Liste des titres 
Changer le monde (3.11 min)
La vie sait (3.16 min)
T'es beau mais t'es toi (3.00 min)
Je rêve encore (2.56 min)
Au fil de ma vie (3.08 min)
Nuit blanche (2.57 min)
On pourrait (3.03 min)
Amnésie (2.52 min)
Le Cœur au sud (3.17 min)
Laissez-moi rêver (2.54 min)
Regarde-moi (teste-moi, déteste-moi) (acoustic, 3.17 min)
What a Feeling (3.03 min)

Singles 
Changer le monde ()
La vie sait ()

Album musical sorti en 2017
Album de Priscilla Betti
Album publié par Universal Music Group